Die USS New York war ein Schlachtschiff der United States Navy, benannt nach dem Bundesstaat New York. Ihr einziges Schwesterschiff war die USS Texas. Die New York war Typschiff der gleichnamigen Klasse. Sie überstand zwei Weltkriege und zwei Atombombenexplosionen, bevor sie schließlich 1948 bei Zielübungen versenkt wurde.

Geschichte

Planung und Bau 
Die New York wurde am 11. September 1911 in der New York Naval Shipyard auf Kiel gelegt und lief am 30. Oktober 1912 vom Stapel. Das Schiff wurde am 15. Mai 1914 in Dienst gestellt.

Mexiko und Erster Weltkrieg 
Nach dem Tampico-Zwischenfall im April 1914 wurde die New York im Sommer 1914 vor Veracruz in Mexiko eingesetzt, um amerikanische Unternehmungen zu sichern. Im Dezember 1917 verlegte sie im Zuge des Kriegseintritt der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg ins Vereinigte Königreich und schloss sich mit dem amerikanischen Flottenkontingent den Operationen der britischen Flotte an. Nach dem Krieg wurde sie in den Pazifik entsandt und 1927 modernisiert. Dabei erhielt sie unter anderem eine moderne Ölfeuerung für ihre Dampfkessel.

Zweiter Weltkrieg 
Bis zum Kriegseintritt der Vereinigten Staaten war die New York Teil der Patrouillen im Atlantik. Anschließend sicherte sie dort Geleitzüge. Im November 1942 unterstützte sie die alliierte Landung in Nordafrika. 1945 verlegte sie in den Pazifik und unterstützte Landungsoperationen auf Iwo Jima und Okinawa. Bei Okinawa wurde sie von einem Kamikaze-Flugzeug getroffen.

Atomtests 
Wegen ihres hohen Alters wurde die New York als Teilnehmer an der Operation Crossroads ausgesucht, wo an ihr, als einem von mehreren Zielschiffen, die Auswirkungen von Atomexplosionen studiert werden sollte. Im Bikini-Atoll verankert, überstand sie die Tests Able und Baker. Anschließend wurde sie in Pearl Harbor untersucht, um die Auswirkungen der Explosionen zu dokumentieren. Am 6. Juli 1948 wurde die New York vor Hawaii als Zielschiff versenkt.

Trivia 
Laut dem U.S. Naval Institute entdeckte die Besatzung der USS New York im Jahr 1945 eine Kugel am Himmel, die sie für einen japanischen Bombenballon hielt. Allerdings habe kein Geschoss getroffen. Schließlich erkannte ein Navigator, dass die Crew der USS New York nicht auf einen feindlichen Ballon zielte, sondern auf die Venus, die am Himmel zu sehen war.

Weblinks 

  NavSource Online: Battleship Photo Archive BB-34 USS NEW YORK (engl.)
 „USS New York“ Homepage mit Geschichte bei history.navy.mil (engl.)

Einzelnachweise 

New-York-Klasse
Schiff im Ersten Weltkrieg
Schiff im Zweiten Weltkrieg
Schiff im Pazifikkrieg